Leopold Ettlinger ist der Name folgender Personen:
* Leopold Ettlinger (Kaufmann) (1844–1912), deutscher Kaufmann und Inhaber der Eisenwarenhandlung L. J. Ettlinger
 Leopold Ettlinger (Kunsthistoriker) (1913–1989), deutscher Kunsthistoriker
 Leopold Ettlinger (Mikrobiologe) (1914–2008), Schweizer Mikrobiologe